Samana ou Samaná peut désigner :

Toponymie

Bahamas 
Samana  désigne une île des Bahamas ;

Colombie 
Samaná désigne une municipalité de Colombie dans le département de Caldas.

Guinée 
Samana désigne une commune de la préfecture de Beyla.

Haïti 
Le département de Samaná, un ancien département français de la colonie de Saint-Domingue, qui a existé de 1797 à 1801.

Inde 
Samana désigne une crête montagneuse dans le district de Kohat en  Inde ;

République dominicaine 
Samaná désigne une péninsule sise au nord-est du pays
Samaná désigne une baie maritime sise au nord-est du pays
Samaná désigne une province
Samaná, désigne une municipalité

Autre
Samāna : désigne l'un des cinq Prāṇa dans le Yoga ou l'un des sept en médecine ayurvédique.

